WDY steht für:
 Chicago Express Airlines (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft

wdy steht für:
 Wadjabangayi (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung